European Open 1991 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в 1991 году (сезон 1990/91) в Роттердаме, Нидерланды. Победителем турнира стал Тони Джонс, обыгравший в финале Марка Джонстона-Аллена со счётом 9:7. Примечательно, что оба финалиста перед началом турнира не состояли даже в топ-32 мирового рейтинга: Джонс был 36-м, Джонстон-Аллен — 60-м.

Спонсором турнира выступила компания Tulip.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

European Open
1991 год в снукере